Als Smart Market () wird folgendes bezeichnet:
 Preisbasierter Ausgleichsmechanismus im Energieversorgungssystem, siehe Intelligentes Stromnetz
 Neuartige Allokations-Mechanismen in anderen Branchen, siehe Marktdesign